«Бирли́к» («Единство») — правая оппозиционная официально незарегистрированная политическая партия в Узбекистане. 

«Бирлик» подвергается давлению со стороны официальных властей Узбекистана. Некоторые активисты находятся в тюрьме, многие члены организации были вынуждены покинуть страну. Фактически, партийной и избирательной деятельности организация не ведет с 2000-х годов.

История 
«Бирлик» был основан 16 ноября 1988 года как народное движение, и назывался соответственно Народным движением «Бирлик». Движение было основано несколькими представителями узбекской интеллигенции и диссидентами. Первоначальной целью движения было придание узбекскому языку статуса государственного языка в Узбекской ССР, так как фактически единственным официальным языком республики являлся русский язык, а узбекский язык считался второстепенным языком. Движение устраивало многочисленные митинги с этим требованием. 21 октября 1989 года движение добилось своих требований, и узбекский язык был признан государственным языком (наряду с русским языком) Узбекской ССР. Начиная с конца 1989 года движение стало выступать за независимость Узбекистана от СССР, за демократические преобразования в стране. 

В 1994 году движение не сумело пройти перерегистрацию в Министерстве юстиции и стало нелегальным. Большинство лидеров движения покинули Узбекистан, остальные были арестованы. В 1995 году провело съезд в Москве. 

26 августа 2003 года в Коканде, в частном доме одного из активистов движения состоялся подпольный учредительный съезд партии «Бирлик». На съезде непосредственно участвовали несколько активистов движения в Узбекистане, некоторые члены и активисты прибыли из заграницы, а лидеры оппозиции присоединились к съезду через интернет. На съезде было объявлено о преобразовании народного движения «Бирлик» в партию «Бирлик». Председателем партии был избран Абдурахим Пулат.

Примечания 

Политические партии Узбекистана